«Е́сли Бил-стрит могла́ бы заговори́ть» () — романтическая драма американского режиссёра и сценариста Барри Дженкинса, основанная на  Джеймса Болдуина.

Актёрский состав 

 Кики Лэйн — Клементина «Тиш» Риверс
 Миланни Майнс — Клементина в детстве
 Стефан Джеймс — Алонзо «Фонни» Хант
 Итан Барретт — Алонзо в детстве
 Тейона Паррис — Эрнестин Риверс
 Реджина Кинг — Шэрон Риверс
 Колман Доминго — Джозеф Риверс
 Брайан Тайри Генри — Дэниел Карти
 Эд Скрейн — офицер Белл
 Эмили Риос — Виктория Роджерс
 Майкл Бич — Фрэнк Хант
 Онжаню Эллис — миссис Хант
 Эбони Обсидиан — Эдриэнн Хант
 Доминик Торн — Шейла Хант
 Финн Уиттрок — Хэйуорд
 Диего Луна — Педросито
 Педро Паскаль — Пьетро Алварес
 Дэйв Франко — Леви

Сюжет 
Действие разворачивается в США в 1970-е годы. Афроамериканская молодая пара оказывается разделена по воле обстоятельств: 22-летний Алонзо Хант попадает в следственный изолятор по обвинению в изнасиловании, и сразу после этого его 19-летняя девушка Тиш Риверс обнаруживает, что беременна.

Семья Риверс поддерживает Тиш и Алонзо. Её сестра, Эрнестина, находит для него адвоката Хейфорда, тогда мать и сёстры Алонзо дистанцируются, считая, что Алонзо не пара для Тиш. С семьёй Риверс ладит лишь Фрэнк, отец Алонзо. Когда о беременности дочери становится известно, Риверсы приглашают Хантов в гости, однако визит едва не кончается дракой из-за того, что чрезмерно набожная мать Алонсо начинает просить Бога, чтобы Святой дух умертвил «дитя греха».

Алонзо с детства играл с Тиш и был её лучшим другом, он надеялся стать скульптором по дереву и снимал с Тиш лофт с мастерской в складском помещении. Другое жильё они не смогли найти, так как им, чернокожим, не хотели сдавать даже самую завалящую квартиру. Едва пара находит жильё, Алонзо арестовывает полицейский Белл. Он уже сталкивался с Алонзо, когда к покупавшей овощи Тиш начал приставать прохожий, а Алонзо его выгнал из магазина. Тогда Белл не смог арестовать Алонзо, как хотел, но теперь он лжесвидетельством связал Алонзо с изнасилованием пуэрториканки Виктории Роджерс.

Хейфорд сообщает, что Роджерс исчезла, а присутствовавший в квартире в момент задержания друг Алонзо, Дэниэл, который отсидел два года за угон автомобиля (также неправомерно — он не умеет водить), отправлен под арест окружным прокурором и не может подтвердить его алиби. Хейфорд уверен, что власти пытаются подставить Алонзо. Для поиска Роджерс нужны деньги; Тиш устраивается в парфюмерный магазин, а отцы начинают красть и перепродавать товары со складов. Когда Роджерс всё-таки находят, мать Тиш, Шэрон, едет в Пуэрто-Рико, но ей не удаётся помочь зятю: изнасилование произошло в темноте, а позже полиция вынудила Роджерс указать на Алонзо на опознании. У Роджерс под гнётом воспоминаний начинается паническая атака, и Шэрон приходится вернуться в США ни с чем. Алонзо грозит смертная казнь.

Тиш видит своего бойфренда только через стекло, на свиданиях, и ему явно становится всё хуже, у него появляются синяки. Тиш рожает ребёнка дома, в ванне, и называет сына в честь Алонзо. Алонзо-старший даёт признательные показания, благодаря чему вместо казни его сажают в тюрьму, и Тиш с сыном начинают его навещать.

Производство 
10 июля 2017 года было объявлено, что Барри Дженкинс снимет экранизацию романа Джеймса Болдуина «». Дженкинс написал сценарий к фильму летом 2013 года, одновременно с этим работая над сценарием фильма «Лунный свет».

Композитором фильма выступил Николас Брителл.

Кастинг 
29 августа 2017 к актёрскому составу присоединился Стефан Джеймс. В сентябре 2017 года к фильму присоединились Кики Лэйн и Тейона Паррис. Съёмки фильма начались 18 октября 2017 года в Нью-Йорке. В том же месяце к касту присоединились Реджина Кинг, Колман Доминго, Брайан Тайри Генри, Дэйв Франко и Эд Скрейн. В ноябре того же года к актёрскому составу присоединились Майкл Бич, Финн Уиттрок, Онжаню Эллис и Диего Луна. В декабре 2017 года к фильму присоединились Педро Паскаль и Эмили Риос.

Релиз 
Мировая премьера фильма состоялась в рамках кинофестиваля в Торонто 9 сентября 2018 года. Он также показан на Нью-Йоркском кинофестивале 11 октября 2018 года и на кинофестивале в Новом Орлеане 21 октября 2018 года. Премьера фильма в США состоялась 30 ноября 2018 года (компания Annapurna Pictures).

Приём 
Фильм получил положительные отзывы критиков. На интернет-агрегаторе Rotten Tomatoes он имеет рейтинг 95 % на основе 355 рецензий и оценку в 8.4 балла из 10. Metacritic дал фильму 87 баллов из 100 возможных на основе 53 рецензий, что соответствует статусу «всеобщее признание». В декабре 2018 года картина «Если Бил-Стрит могла бы заговорить» вошла в список 10 лучших фильмов 2018 года, опубликованный Американским институтом киноискусства (AFI) .

Фильм был номинирован на «Оскар» в трёх категориях и удостоился премии за «Лучшую женскую роль второго плана» (Реджина Кинг).

Награды и номинации

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2018 года
Фильмы-драмы США
Экранизации романов США
Фильмы Annapurna Pictures
Фильмы Plan B Entertainment
Фильмы Барри Дженкинса